McNeely ist der Familienname folgender Personen:

 Big Jay McNeely (1927–2018), US-amerikanischer Rhythm-&-Blues-Saxophonist
 Ian F. McNeely (* 1971), US-amerikanischer Historiker
 Jim McNeely (* 1949), US-amerikanischer Jazz-Pianist, Arrangeur und Komponist
 Joel McNeely (* 1959), US-amerikanischer Filmmusikkomponist
 Thompson W. McNeely (1835–1921), US-amerikanischer Politiker
 Tyler McNeely (* 1987), kanadischer Eishockeyspieler

McNeely bezeichnet als Ortsname:

 McNeely (Louisiana), Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Neely